Челове́к-обезья́на:

 Человек-обезьяна — персонаж комиксов «Марвел».
 «Человек-обезьяна» — американский фантастический фильм ужасов 1943 года.

См. также 
 Человек-обезьяна из Дели
 Monkey Man